Heatherly ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Heatherly (* 1970), US-amerikanischer Country-Musiker
 May Heatherly (1942–2015), US-amerikanische Schauspielerin